ÖVV steht für:
 Österreichischer Volkssportverband, 1971 gegründetes Mitglied im internationalen Volkssportverband (IVV)
 Österreichischer Volleyballverband, die 1953 gegründete Dachorganisation des österreichischen Volleyballs

Siehe auch:
 OVV

OVV